

Вудлон-Парк — місто, штат Кентуккі
 Вудлон-Парк — місто, штат Оклахома